Давид Крайнер (; род. 8 марта 1981 года в Кицбюэле) — известный австрийский двоеборец, Олимпийский чемпион, призёр чемпионатов мира.

В Кубке мира Крайнер дебютировал в 1997 году, в шестнадцатилетнем возрасте, в марте 2000 года одержал свою первую, и на сегодня единственную победу на этапе Кубка мира в командных соревнованиях. Кроме победы на сегодняшний момент имеет 4 попадания в тройку лучших на этапах Кубка мира, 3 в личных соревнованиях и 1 в командных. Лучшим достижением в итоговом зачёте Кубка мира для Крайнера является 10 место в сезоне 2007-08.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере выиграл золото в командном первенстве, кроме того стал 15 в турнире на нормальном трамплине + 10 км.

За свою карьеру участвовал в четырёх чемпионатах мира, на которых завоевал одну серебряную и одну бронзовую медали.

Использует лыжи производства фирмы Fischer.

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт

Двоеборцы Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по лыжному двоеборью
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2010 года